

События 
 14 января — Официальный день рождения группы «Любэ».
 14 февраля — дебютный одноимённый альбом канадского гитариста и клавишника Альдо Новы («Aldo Nova», 1982) стал платиновым.
 11 мая — В Нью-Йорке, в Радио-Сити Мюзик-холле состоялась 20-я ежегодная церемония внесения имён выдающихся композиторов в Зал Славы сочинителей песен. На этот раз подобной чести были удостоены Рой Орбисон, Ли Адамс, Лесли Брикасс, Эдди ДеЛандж и Энтони Ньюли.
 13 июня — Джерри Ли Льюис получил персональную звезду на голливудской «Аллее славы».
 9 июля — Четверо оригинальных участников «The Monkees» собрались вместе в Лос-Анджелесе для концертного выступления в Universal Amphitheatre. На следующий день квартет принял участие в церемонии заложения звезды в честь группы на голливудской «Аллее славы».
 21 июля — В США состоялась премьера комедии «Ультравысокая частота» с музыкальным пародистом Элом Янковичем в главной роли.
 23 июля — Экс-Битл Ринго Старр сформировал первый состав своей новой группы «Ringo Starr & His All-Starr Band», куда вошли такие знаменитые музыканты как Джо Уолш, Доктор Джон, Билли Престон, Левон Хелм, Кларенс Клемонс и др. В этот день команда отыграла свой первый концерт в Далласе, штат Техас. Впоследствии члены группы сменялись практически каждый год, но неизменно и по сей день в ней принимают участие звёзды первой величины.
 23 декабря — Айс Кьюб покинул хип-хоп-группу «N.W.A.».

Образовавшиеся группы 

 Состоялось первое живое выступление английской рок-группы Blur
 Образована американская Death Metal-группа Cannibal Corpse
 Bad Balance
 D.M.J.
 Clawfinger
 Cemetary
 Damn Yankees
 Fear Factory
 Gamma Ray
 Gorguts
 Hellraiser
 Marilyn Manson
 Mineral
 Oomph!
 The Iguanas
 The Rembrandts
 Royal Crown Revue
 Unleashed
 Внезапный сыч
 Дубовая Роща
 Любэ
 Кенгуру
 На-на
 Панки по пьянке
 Пурген
 Сладкий сон
 Термоядерный джем
 Хуй забей
 Красная плесень
 Dark Tranquillity
 Brainstorm
 Смысловые галлюцинации
 Цыганята и Я с Ильича
 Чёрное и Белое

Концерты и туры 

 31 августа — «The Rolling Stones» начали свой североамериканский тур в поддержку нового альбома «Steel Wheels» в Филадельфии, штат Пенсильвания.
 С 31 августа по 3 сентября в городе Череповец состоялся первый хеви-метал фестиваль «Монстры рока СССР», с участием групп: «Ария», «Алиса», «Мастер», «Чёрный кофе», «Маркиза», «Земляне» и др.

Майкл Джексон 
 27 января — завершено мировое турне «Bad World Tour» (1987—1989) концертом в Лос-Анджелесе, США.

Лучшие песни года 
 «Free Fallin, Runnin' Down a Dream» (Том Петти)
 «Rockin' in the Free World» (Нил Янг)
«The Best» (Tina Terner)
 «Love Shack» (The B-52's)
«Another Day in Paradise» (Phil Collins)
 «Pictures of You, Love Song» (The Cure)
 «Like a Prayer» (Мадонна)
«Poison» (Alice Cooper)
«I Want It All» (Queen)
«Lambada» (Kaoma)
 «Fight the Power» (Public Enemy)
«Hey Ladies» (Beastie Boys)
 «Personal Jesus» (Depeche Mode)
«I Want That Man» (Debbie Harry)
«Debaser, Hey, Here Comes Your Man» (Pixies)
«I Am The Ressurection, I Wanna be Adored, Made of Stone» (The Stone Roses)

Лучшие песни года (СССР) 
 «Девочка моя синеглазая» — Женя Белоусов
 «Ночное такси» — Женя Белоусов
 «Маргарита» — Валерий Леонтьев
 «Розовый вечер» — «Ласковый май»
 «Как мне быть?» — Александр Серов
 «Русские, русские, русские… Завтра уже началось…» — «Земляне»

Выпущенные альбомы 

 См. также категорию музыкальных альбомов 1989 года.

Продажи 
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Look Away» (Chicago)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Ride on Time» (Black Box)
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard Top 200) — «Don’t Be Cruel» (Бобби Браун)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «Ten Good Reasons» (Джейсон Донован)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Бонни Райт за «Nick of Time»
 «Грэмми» за запись года — Бетт Мидлер за «Wind Beneath My Wings»
 «Грэмми» за песню года — «Wind Beneath My Wings»
 Brit Awards за лучшие британские записи: сингл «Another Day in Paradise» (Фил Коллинз), альбом «The Raw and the Cooked» (Fine Young Cannibals)

Зал славы рок-н-ролла 
Исполнители:
 The Rolling Stones (Ронни Вуд, Мик Джаггер, Брайан Джонс, Кит Ричардс, Иэн Стюарт, Мик Тейлор, Билл Уаймен и Чарли Уоттс)
 The Temptations (Эдди Кендрикс, Дэвид Раффин, , ,  и )
 Дион
 Отис Реддинг
 Стиви Уандер
Раннее влияние:
 The Ink Spots (Орвилл Джонс, Джерри Дэниелс, , Айвори Уотсон и Чарли Фукуа)
 The Soul Stirrers (Рой Крейн, Э. А. Рандлесс, Джесс Фарли и )
 Бесси Смит
Неисполнители:
 Фил Спектор

Зал славы авторов песен 
 
 Лесли Брикасс
 
 Энтони Ньюли
 Рой Орбисон
Награда Сэмми Кана за жизненные достижения:
 Куинси Джонс
Награда покровителю искусств:

Зал славы кантри

Родились 
 2 июня — Саша Скул (ум. ) — российский рэпер
 30 июля — Кэди Гроувз (ум. ) — американская певица и автор песен
 1 сентября
 Билл Каулитц — немецкий певец, основатель и вокалист группы Tokio Hotel
 Том Каулитц — немецкий музыкант и продюсер, основатель и гитарист группы Tokio Hotel
 2 сентября — Zedd — немецкий диджей и музыкальный продюсер российского происхождения
 8 сентября — Авичи (ум. ) — шведский диджей и музыкальный продюсер
 13 декабря — Тейлор Свифт — американская певица, автор песен и актриса

Скончались 
 15 июля — Несухи Эртегюн (71) — турецкий и американский музыкальный продюсер
 16 июля — Герберт фон Караян (81) — австрийский дирижёр
 8 сентября —  (28) — американский исполнитель хип-хопа, участник группы Grandmaster Flash and the Furious Five
 22 сентября — Ирвинг Берлин (101) — американский композитор русского происхождения
 14 декабря —  (78) — немецкий композитор, дирижёр, виолончелист, виолист и флейтист
 без точной даты — Евгений Авксентьев (78/79) — советский балалаечник, композитор и дирижёр

См. также

Примечания